Onderdistrict in Indonesië
 Tawangmangu (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tawangmangu (plaats), een plaats in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java